Andrzejczak – polskie nazwisko

Osoby noszące nazwisko Andrzejczak 

 Andrzej Andrzejczak (ur. 1960) – polityk polski, poseł na Sejm I kadencji
 Bogusław Andrzejczak (ur. 1956) – polski polityk i samorządowiec
 Felicjan Andrzejczak (ur. 1948) – polski piosenkarz i muzyk, jeden z wokalistów Budki Suflera
 Leszek Andrzejczak (ur. 1959) – polski sportowiec i olimpijczyk, hokeista na trawie
 Rajmund Andrzejczak (ur. 1967) – generał Wojska Polskiego
 Ryszard Andrzejczak (ur. 1956) – działacz sportowy z Łodzi

Zobacz też